См. также Провинции Нидерландов.

Данные о населении основаны на оценках 2004 г.

По населенности

По площади

По плотности населения

По ВВП на душу населения 
Данные организации Евростат, оценивающей показатели ВВП по регионам в странах ЕС.